Серге́й Вдо́вин:
 Вдовин, Сергей Иванович (род. 1935) — советский и российский учёный в области обработки металлов давлением и автоматизации технологических процессов с применением ЭВМ.
 Вдовин, Сергей Михайлович (род. 1958) — российский экономист, ректор Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва с 2010 года.